Пактаево — название населённых пунктов в России:

 Пактаево — деревня в Горномарийском районе Марий Эл.
 Пактаево — деревня в Сернурском районе Марий Эл.